Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2015 werd van 28 maart tot en met 5 april 2015 gehouden in het Canadese Halifax. Noorwegen verdedigde zijn titel. Het land haalde opnieuw de finale, maar verloor daarin van Zweden, dat aldus een zevende wereldtitel binnenrijfde.

Overzicht 
Het was de 57ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 22ste die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2003 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Eentje daarvan ging automatisch naar gastland Canada. Een duel tussen de Verenigde Staten en Brazilië bepaalde wie de tweede Amerikaanse vertegenwoordiger mocht zijn. De Verenigde Staten trokken uiteindelijk aan het langste eind. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Duitsland, dat achtste was geworden, moest in een duel met Finland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Halifax mocht. Uiteindelijk won Finland dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan.

De eindzege ging uiteindelijk naar Zweden, dat in de finale titelverdediger Noorwegen versloeg met 9-5. Het was de Zweden titel voor Noorwegen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was gastland Canada te sterk voor Finland.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 2 april 2015, 19:30 uur

Donderdag 2 april 2015, 19:30 uur

Donderdag 2 april 2015, 19:30 uur

Donderdag 2 april 2015, 19:30 uur

Tiebreak 
Vrijdag 3 april 2015, 14:30 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 4 april 2015, 19:30 uur

Derde plaats 
Zondag 5 april 2015, 10:00 uur

Finale 
Zondag 5 april 2015, 16:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Halifax 2015

Curling in 2015
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Nova Scotia
Halifax (Nova Scotia)